China (scris cu caractere chineze tradiționale: 中國; scris cu caractere chineze simplificate: 中国) reprezintă o regiune culturală puternic legată de civilizația antică ce a dominat aceste locuri. Această entitate multinațională se extinde în majoritatea Asiei de Est.

Ultimul Război Civil Chinez (finalizat în 1949) a cauzat o situație în care două entități politice folosesc aceeași denumire, anume numele de „China”:
  Republica Populară Chineză, cunoscută comun ca China Populară, China Comunistă sau pur și simplu China, are controlul asupra Chinei continentale și teritoriilor autoguvernate Hong Kong (din 1997) și Macao (din 1999).
  Republica China, cunoscută comun ca China Naționalistă sau simplu Taiwan, deține controlul asupra insulelor Taiwan, Penghu, Kinmen și Matsu.

Referințe

Vezi și

 Cultura Chinei
 Taiwan

China
Asia de Est
Regiuni divizate